Schepenstede ist der Familienname von:

 Johann von Schepenstede († um 1340), Ratsherr der Hansestadt Lübeck
 Johann Schepenstede († 1388), Ratsherr der Hansestadt Lübeck
 Konrad Schepenstede († 1527), Ratsherr der Hansestadt Lübeck